Ivan Hlinkas minnesturnering 2012 var en ishockeyturnering öppen för ishockeyspelare under 18 år. Turneringen spelades 13 till 18 augusti 2012 i Břeclav, Tjeckien samt i Piešťany, Slovakien. Arenorna var de samma som i de föregående två årens turneringar, Alcaplast Arena i Břeclav och Patrícia Ice Arena 37 i Piešťany. 

Kanada vann finalen över Finland. Sverige slutade på tredje plats genom att slå Tjeckien i bronsmatchen.

Gruppindelning

De åtta deltagande nationerna är indelade i två grupper:
Grupp A i Břeclav, Tjeckien: 
 USA
 Finland 
 Ryssland
 Tjeckien

Grupp B i Piešťany, Slovakien:  
  Kanada
  Sverige 
 Schweiz 
 Slovakien

Gruppspel A

Grupp A

Gruppspel B

Grupp B

Finalomgång

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="600px"
! width="70px"|Datum
! width="250px"|Match
! width="50px"|Res.
! width="70px"|Periodres.
! width="80px"|Spelort
|-
| colspan="5"|Match om 7:e plats
|-
| 17 augusti2012
| align="left"| - 
| 3 - 5
| 1-2, 0-1, 2-2
| Piešťany
|-
| colspan="5"|Match om 5:e plats
|-
| 17 augusti2012
| align="left"| - 
| 7 - 5
| 3-1, 1-2, 3-2
| Břeclav
|-
| colspan="5"|Semifinal
|-
| 17 augusti2012
| align="left"| - 
| 5 - 4 (Ö.t.)
| 2-1, 0-3, 2-0, 1-0
| Piešťany
|-
| 17 augusti2012
| align="left"| - 
| 5 - 2
| 1-1, 2-0, 2-1
| Břeclav
|-
| colspan="5"|Bronsmatch
|-
| 18 augusti2012
| align="left"| - 
| 1 - 2
| 0-0, 1-1, 0-1
| Břeclav
|-
| colspan="5"|Final
|-
| 18 augusti2012
| align="left"| - 
| 4 - 0
| 0-0, 3-0, 1-0
| Piešťany
|}

Slutställning

Se även
Ivan Hlinkas minnesturnering

Referenser
2012 Memorial of Ivan Hlinka - Resultat från Svenska Ishockeyförbundet
Online Hokej CZ - Tjeckisk resultatsida
Slovenský zväz ľadového hokeja - Resultat från Slovakiska Ishockeyförbundet

2012 i Slovakien
2012 i Tjeckien
2012
Ishockeysäsongen 2012/2013
Sport i Piešťany
Sport i Břeclav